Advantage Cars Prague Open — профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Праге (Чехия) на грунтовых кортах местного комплекса I. Česky Lawn Tennis Klub Praha на острове Штванице. С 2015 года мужской турнир относится к серии ATP Challenger с призовым фондом 42.5 тысячи евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к взрослой серии ITF с призовым фондом в 75 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

История турнира 
Женский турнир
Соревнования проводились в 1992-99, 2005-11 и с 2015 года. За это время (помимо Праги) участников турнира принимали Карловы Вары (1996) и Простеёв (1999). Первые 14 розыгрышей турнира прошли при содействии WTA, после чего организаторы вынуждены были сначала добровольно понизить статус соревнований в связи с финансовыми проблемами, а затем и на несколько лет взять паузу в проведении турнира.

Мужской турнир
Соревнования проводились с 1996 по 2008 год, после чего был прекращён в связи с изменением сроков проведения турнира. В 2011 году турнир был возобновлён.

Сроки проведения мужского чемпионата неоднократно менялись: в 1996-98, 2001-08, 2011-12 годах он проходил во время весенней серии; в 2000 и 2014 годах приз был одним из завершающих соревнований летней серии, а в 2013 году пражский турнир и вовсе был проведён в июне — во время короткого травяного сезона.

Финалы прошлых лет

Одиночный турнир

Парный турнир

Примечания

См. также 
 Sparta Prague Open

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив результатов женских турниров в Праге на сайте ITF
 Архив результатов мужских турниров в Праге на сайте ITF